Dely Péter (1934–2012) sakkozó
 Dely Péter triatlonista, hegymászó 
 Dely Péter zongorista